Šanov est un toponyme qui peut désigner :

Šanov, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Šanov, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Šanov, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie